XXV-те зимни олимпийски игри са Зимни олимпийски игри, които се планира да бъдат проведени през 2026 г. За домакин е избрана Италия с град Милано и курорта Кортина д'Ампецо.

Кандидатури

Оттеглени кандидати 
  Калгари
  Ерзурум
  Сапоро
  Грац
  Сион

Външни препратки 
 Милано-Кортина д'Ампецо 2026 
 Стокхолм-Оре 2026 

2026